Грендельме́йер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Грендельмейер, Петер (род. 1967) — швейцарский кёрлингист.
 Грендельмейер, Томас (род. 1980) — швейцарский кёрлингист.